Выборы в США 2016 года состоялись (по большей части) во вторник, 8 ноября. Во время президентских выборов этого года избирались президент США и вице-президент, 435 членов Палаты представителей США (плюс 6 делегатов, не имеющих права голоса), а также 34 из 100 членов Сената США, губернаторы в 12 штатах и двух территориях (Пуэрто-Рико и Американское Самоа), а также мэры в 15 крупных городах.

По итогам этих выборов Республиканская партия получила контроль над Белым домом, а также сумела сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.

Федеральные выборы

Президентские выборы 

Президентские выборы США 2016 года стали 58-ми выборами президента США, нынешняя коллегия выборщиков США определялась по переписи 2010 года. Выборщики, которые изберут президента и вице-президента США, будут выбирать простым большинством (270) из 538 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах. Действующий президент, демократ Барак Обама, не имеет права избираться на третий срок из-за ограничений, установленных двадцать второй поправкой к Конституции Соединенных Штатов. Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии 19 июля 2016 года, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком и тринадцатью другими кандидатами на республиканских первичных выборах.[1] Бывший госсекретарь и сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон была выдвинута от Демократической партии 26 июля 2016 года после победы над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом и другими кандидатами на демократических предварительных выборах. Эти выборы стали первыми, на которых одна из основных политических партий выдвинула в президенты женщину. Также это первые выборы с 1944 года, в которых основные кандидаты выдвигались от одного и того же штата. Победу на выборах одержал Дональд Трамп, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у Клинтон. Так как Барак Обама завершает свой полный президентский срок, Трамп станет 45-м Президентом Соединенных Штатов.

Выборы в Конгресс

Выборы в Сенат 

На выборах были оспорены все места сенаторов III класса. Кроме того, могут быть проведены специальные выборы для заполнения вакансий в двух других классах Сената. По итогам выборов, республиканцы смогли сохранить свое большинство в верхней палате Конгресса, хотя своих мест лишились Марк Кёрк из Иллинойса и Келли Эйотт из Нью-Гэмпшира.

Выборы в Палату представителей 

На выборах были оспорены все 435 мест Палаты представителей США. Кроме того, были избраны неголосующие делегаты от округа Колумбия и территорий США, а также комиссар-резидент от Пуэрто-Рико, который избирается на четырёхлетний срок.

Выборы в штатах

Губернаторские выборы 
Были избраны губернаторы двенадцати из пятидесяти американских штатов, а также губернаторы двух островных территорий США. Специальные выборы также проводятся в Орегоне после ухода в отставку губернатора Джона Кицхабера. Также могут проводиться внеочередные выборы на вакантные места в других штатах и на территориях, если это предусмотрено соответствующими конституциями штатов или территорий.

Выборы в законодательные органы 
В 2016 году в 44 штатах прошли выборы в государственные законодательные органы; (86 из 99 палат). Только в шести штатах выборы в эти органы проводиться не будут: в Луизиане, Миссисипи, Нью-Джерси и Вирджинии (проводят парламентские выборы в нечётные годы), а также в Алабаме и Мэриленде (выборы состоятся в 2018 году).

Другие выборы 
Многих штаты также проведут выборы на другие выборные должности, такие как должность генерального прокурора. Некоторые штаты также проведут специальные выборные мероприятия.

Местные выборы

Выборы мэра 
Выборы мэра пройдут во многих городах, в том числе:
 Балтимор, Мэриленд: действующий демократ Стефани Ролингс-Блэйк не будет добиваться переизбрания.
 Гонолулу, Гавайи: действующий Кирк Колдуэлл выдвинут на переизбрание.
 Милуоки, штат Висконсин, избран в результате первичных выборов, состоявшихся 16 февраля, нынешний том Барретт будет лицом Олдермен Боб Донован в целом выборы мэра на 5 апреля.
 Портленд, Орегон: действующий Чарли Хейлз не будет добиваться переизбрания. Должность непартийная.
 Ричмонд, Вирджиния: действующий Дуайт К. Джонс — это срок и не может переизбираться. Должность непартийная.
 Сакраменто, Калифорния: действующий Кевин Джонсон не будет добиваться переизбрания.Должность непартийная.
 Сан-Диего, штат Калифорния: действующий Кевин Фолконера, как ожидается, баллотироваться на второй срок на посту мэра. Должность непартийная.

Таблица результатов по штатам, территориальные и федеральные результаты 
Эта Таблица показывает предварительные результаты гонок за места в Конгрессе, в губернаторские, президентские и государственные законодательные органы, которые прошли в каждом государстве и территории в 2016 году. Обратите внимание, что в 2016 году не во всех Штатах и территориях проводятся выборы губернаторов, в государственных законодательные органы и Сенат США. Кроме того, территории, не имеют избирательных голосов на американских выборах президента. Ни Вашингтон, ни территории не избирают членов Сената США. Вашингтон, округ Колумбия и пять жилых территорий, каждая избирают в Палате представителей США членов, не имеющих права голоса. в штате Небраска однопалатный законодательный орган, пост губернатора и законодательный орган американского Самоа официально беспартийные. В таблице, посты/законодательные органы, которые не выставлены на выборы в 2016 году уже отмечены «после 2016 года», однако, вакантны или являются party switching, что может привести к смене на беспартийное управление.

Примечания 

 
События 8 ноября
Ноябрь 2016 года